Rosie Casals e Judy Dalton hanno battuto in finale Gail Benedetti e Françoise Dürr 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Rosie Casals /  Judy Dalton (Campionesse)
 Gail Benedetti /  Françoise Dürr (finale)
 Mary-Ann Beattie /  Valerie Ziegenfuss (semifinali)
 Kerry Reid /  Nancy Richey (semifinali)

 Winnie Wooldridge /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Wendy Gilchrist /  Julie Heldman (secondo turno)
 Patti Hogan /  Joyce Williams (quarti di finale)
 Helen Cawley /  Kerry Harris (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 1971